

Codici 
 AVX – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Catalina, Avalon (California), Stati Uniti

Informatica 
 AVX – Advanced Vector Extension, set di istruzioni SIMD sviluppate da Intel come successore delle SSE4.

Altro 
 AvX (Avengers vs. X-Men) – fumetto del 2012 pubblicato dalla Marvel Comics che vede lo scontro tra Vendicatori ed X-Men.
 AVX Corporation – azienda statunitense di componenti elettronici